Су́харева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Сухарева, Агафоклея Марковна (в девичестве Полторацкая; 1776—1853) — общественный деятель и благотворитель.
 Сухарева, Александра Ильинична (род. 1983) — российская художница.
 Сухарева, Анна Геннадьевна (в замужестве — Андриевских; род. 1979) — заслуженный мастер спорта России (подводное плавание).
 Сухарева, Груня Ефимовна (Хаимовна) (1891—1981) — советский психиатр.
 Сухарева, Инна Валерьевна (род. 1968) — актриса театра и кино, детский массовик-затейник.
 Сухарева, Ирина Анатольевна — советская и российская шашистка.
 Сухарева, Мария Ефимовна (Хаимовна) (1897—1991) — советский педиатр-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор.